Hamidiye (schip, 1903), een Turkse kruiser
 Hamidiye-regimenten, hulptroepen van het Osmaanse leger